Kazimierówka bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Kazimierówka (Bedlno), ein Dorf der Gmina Bedlno in der Woiwodschaft Łódź
 Kazimierówka (Jeleniewo), ein Dorf der Gmina Jeleniewo in der Woiwodschaft Podlachien
 Kazimierówka (Skaryszew), ein Dorf der Gmina Skaryszew in der Woiwodschaft Masowien
 Kazimierówka (Tyszowce), ein Dorf der Gmina Tyszowce im Powiat Tomaszowski der Woiwodschaft Lublin
 Kazimierówka (Żmudź), eine Siedlung der Gmina Żmudź im Powiat Chełmski der Woiwodschaft Lublin